Rucchin ist der Familienname folgender Personen:

 Larry Rucchin (1967–2002), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Steve Rucchin (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler